

Бішкураєво — село, Ілішевський район, Башкортостан
 Бішкураєво — село, Туймазинський район, Башкортостан